Marienbrücke steht für Brücken in:

Deutschland 
 Marienbrücke (Dresden), Elbbrücke in Dresden
 Marienbrücke (Passau), Innbrücke in Passau
 Marienbrücke (Neuschwanstein) bei Schloss Neuschwanstein
 Marienbrücke (Vilshofen), Donaubrücke 
 Marienbrücke (Wien) über den Donaukanal
 Marienbrücke (Wolfratshausen), Isarbrücke in Oberbayern

Tschechien 
 Mariánský most, Elbbrücke in Ústí nad Labem, Tschechien

Siehe auch:
 Frauenbrücke 
 Jungfernbrücke 
 Marienbergbrücke
 Marienbrück
 Pont Marie
Marie